Szwajcaria:
 Glaris – szwajcarska oraz francuska nazwa kantonu Glarus
 Glaris – szwajcarska oraz francuska nazwa miasta Glarus

Zobacz też:
 Davos Glaris